Нучице могу бити:

 Нучице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Нучице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република